Михаил Яковлевич Лемешев (1 января 1927, село Теменичи, Брянская область, РСФСР, СССР — 6 января 2021, Москва) — советский и российский учёный, экономист, политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации первого созыва (1993—1995), эксперт ООН по охране окружающей среды, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук.

Биография 
В 1953 году получил высшее образование в Московском зоотехническом институте коневодства. В 1956 году окончил аспирантуру в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. С 1956 по 1969 год работал в НИИ Госплана СССР младшим научным сотрудником, затем заведующим сектором.

С 1969 по 1972 год работал в Сибирском отделении Академии наук СССР заведующим сектором в Институте экономики и организации промышленного производства. С 1972 по 1985 год работал в Академии наук СССР заведующим отделом экономических проблем природопользования в Центральном экономико-математическом институте. С 1974 по 1995 год являлся экспертом программы ООН по охране окружающей среды. Член Президиума ВООПИиК, член Правления ассоциации "Экология и мир". С 1986 по 1993 год работал в Комиссии по изучению производительных сил и природных ресурсов при Президиуме Академии наук СССР заведующим лабораторией.

В 1989 г. баллотировался на выборах народных депутатов СССР, проиграл сначала во втором туре Станкевичу в Черемушкинском избирательном округе, а потом в Подмосковье журналисту Крутову. В 1990 г. баллотировался в народные депутаты России, но проиграл выборы Глебу Якунину.

В 1993 году избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва. В Государственной думе был председателем комитета по экологии, входил во фракцию ЛДПР.

Награды и премии 
 Золотая медаль М. В. Ломоносова Российской академии естествознания (не путать с Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова, присуждаемой РАН).
 Золотая звезда В. И. Вернадского (присуждалась Международным межакадемическим союзом, общественной организацией, ликвидированной в 2013 г. по решению суда).
 Литературная премия «Имперская культура».

Публикации 

Согласно публикации по поводу 90-я Лемешева:

 Экономическое обоснование структуры сельскохозяйственного производства. М., 1965;
 Межотраслевые связи сельского хозяйства. М., 1968;
 Системный подход в экономических исследованиях. Т. 1-2. Новосибирск, 1971;
 Комплексные программы в планировании народного хозяйства. М., 1973;
 Народно‑хозяйственный аграрно-промышленный комплекс. М., 1980;
 Социализм и природа. М., 1982;
 Оптимизация рекреационной деятельности. М., 1986;
 Природа и мы. М., 1988;
 Власть ведомств — экологический инфаркт. М., 1989 (на англ. яз.);
 Экологическая альтернатива. М., 1990;
 Кровь земли. Париж, 1990 (на франц. яз.);
 Пока не поздно. М., 1991;
 Возродится ли Россия? М., 1994;
 Свеча: сгорая сам, свети другим. М., 1999;
 К свободе призваны вы… М., 2002. Д. Львов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Сотрудники ЦЭМИ РАН
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Члены ЛДПР